Orleans, municipi francès al departament de Loiret i a la regió de Centre
 Orleans (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Orleans (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Orleans (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts
 Orleans (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska
 Estació de les Aubrais-Orléans, estació ferroviària al municipi de Fleury-les-Aubrais (departament de Loiret, regió del Centre-Vall del Loira)
 bisbat d'Orleans, seu de l'Església Catòlica a França, sufragània de l'arquebisbat de Tours
 comtat d'Orleans, jurisdicció feudal de França centrada a Orleans
 Ducat d'Orleans, territori francès sota jurisdicció feudal creat el 1344 
 Districte d'Orleans, districte al departament del Loiret, a la regió del Centre-Vall del Loira

 Universitat d'Orleans